La Vanguardia Revolucionaria (Proletario Comunista) - VR(PC) fue un partido político de tendencia maoísta en el Perú fundado en 1977 por Eduardo Figari y Julio César Mezzich. Se formó a través de una división en la Vanguardia Revolucionaria.

En 1982 el VR(PC) se disolvió y una facción de éste incorporó a Sendero Luminoso.

Partidos políticos fundados en 1977
Partidos políticos desaparecidos de Perú
Partidos comunistas de Perú
Partidos comunistas desaparecidos
Partidos políticos disueltos en 1982